Luigi Montagnani (1922-2000) – imprenditore e dirigente sportivo italiano
 Nerina Montagnani (1897-1993) – attrice italiana
 Paolo Montagnani (1968) – ex pallavolista e allenatore di pallavolo italiano
 Piero Montagnani (1901-1976) – politico, antifascista e partigiano italiano
 Renzo Montagnani (1930-1997) – attore italiano